Аксинья Эдуа́рдовна Лукья́нчикова (род. 15 января 1993, Санкт-Петербург, Россия) — российская актриса театра и кино.

Ранние годы
Ксения Лукьянчикова родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге. В школе занималась в детско-молодёжной театральной студии. Отец актрисы, Эдуард Викторович Лукьянчиков работает в муниципальной пожарной охране, а мать, Наталья Анатольевна Лукьянчикова — учительница музыки. После окончания школы она поступила в театральный вуз. Во времена учёбы в театральной академии Ксения принимала участие во многих спектаклях. Она сыграла роли в таких классических постановках, как «Дядя Ваня», «Король Лир», а также «Драма на охоте». В 2015 году окончила Российский государственный институт сценических искусств по специальности «артист театра и кино» (курс А. М. Зеланда). После окончания учебного заведения Лукьянчикова переехала в Москву и вскоре начала работать при московском театре «Практика». В Москве началась и ее кинематографическая биография.

По словам самой Ксении, музыка — важная часть её жизни. Любимыми актрисами и примерами актёрского мастерства, во многом вдохновившими её к избранию профессии, являются Татьяна Самойлова и Элина Быстрицкая.

Карьера
С 2014 года снимается в кино, с 2015 сотрудничает с московским театром «Практика». Дебютом актрисы в кинематографе, принесшим ей известность, стала главная роль в многосерийном художественном фильме режиссёра Алёны Семёновой «Красная королева», где Лукьянчикова сыграла популярную советскую манекенщицу Регину Барскую (прототип — Регина Збарская). Партнёрами Ксении в сериале стали Ада Роговцева, Борис Щербаков, Артём Ткаченко, Елена Морозова, Валерий Баринов и другие актёры. 

Затем последовали роли в сериалах: «Такая работа», «Крылья империи», «Фантазия белых ночей», «Магомаев», «Чужая» и др.

В 2017 году на Международном кинофестивале имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений…» актриса удостоена премии в номинации «Лучшая женская роль в сериале».

Личная жизнь 
С 2015 по 2018 год состояла в отношениях с актёром Иваном Жвакиным.

Театральные работы 
 Учебный театр «На Моховой» город Санкт-Петербург

 Театр «Практика» город Москва

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Статьи и публикации

Ссылки

Внешние медиафайлы 

 
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств